

Watch
 Watch (televisiezender), een Britse televisiezender gestart in 2008
 Watch (2001), een Amerikaanse documentaire uit 2001 
 Watch (Unix), een commando in het besturingssysteem Unix
 Watch (album), een muziekalbum van Manfred Mann's Earth Band

The Watch
 The Watch (band), een Italiaanse band
 The Watch (2008), een Canadese film uit 2008
 The Watch (2012), een Amerikaanse film uit 2012
 The Watch (televisieserie), Britse televisieserie uit 2020